Hauschka est un patronyme porté notamment par les personnalités suivantes :
 Hauschka (1966-), nom de scène de Volker Bertelmann, pianiste et compositeur allemand
 Rudolf Hauschka (1891-1969), chimiste autrichien
 Steven Hauschka (1985-),  joueur américain de football